Det hemmelighedsfulde selskab (originaltitel The League of Extraordinary Gentlemen) kan hentyde til flere artikler:

 Det hemmelighedsfulde selskab (tegneserie) – tegneserie af Alan Moore
 Det hemmelighedsfulde selskab (film) – film fra 2003